Княжнина — женская форма фамилии .
 Княжнина, Варвара Александровна (более известна как Караулова; 1774—1842) — русская переводчица и писательница.
 Княжнина, Екатерина Александровна (1746—1797) — русская поэтесса, первой напечатавшая свои произведения (1759).